Лучший атлет мира по версии ИААФ () — престижный титул, ежегодно присуждаемый Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ).

Присуждение титула основано на двухуровневом голосовании. Все желающие голосуют на сайте ИААФ по двум категориям — лучший спортсмен и спортсменка. По результатам этого голосования, а также на основании голосования работников ИААФ, членов комитетов и комиссий ИААФ, выбираются три спортсмена и три спортсменки, набравшие наибольшее количество голосов. Впоследствии эти шесть кандидатур представляются на рассмотрение специального жюри Международного легкоатлетического фонда ИААФ, которое окончательно определяет победителей.

Победители

См. также 
 Laureus World Sports Award — Спортсмен года
 Laureus World Sports Award — Спортсменка года
 Лучший легкоатлет мира по версии журнала Track & Field News

Примечания

Ссылки 
 Лучшие атлеты мира на официальном сайте ИААФ

Призы и награды в лёгкой атлетике